Un maar est un cratère volcanique d’explosion.

Maar est aussi un nom propre.

Patronyme 
Maar est un nom de famille notamment porté par :

 Gyula Maár (1934-2013), scénariste et réalisateur hongrois ;
 Paul Maar (1937-), écrivain allemand ;
 Pons Maar (né en 1951), acteur américain.

Pseudonyme 
 Dora Maar (Henriette Theodora Markovitch, 1907–1997), photographe et peintre française, amante de Pablo Picasso ;

Toponyme 

 Maar de Jaude, volcan de la chaîne des Puys en France.
 Maar, commune allemande rattachée à Lauterbach dans le Land de Hesse, près de Fulda.

Autre 
 Dora Maar au chat, tableau de Pablo Picasso.

Homonymie de patronyme